Wiekowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gm. Witkowo
 Wiekowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gm. Darłowo